Zweikampf steht für:
 Zweikampf (Sport), direkte Begegnung zwischen zwei Sportlern im Wettkampf
 Tatort: Zweikampf, Folge der Fernsehreihe Tatort
 Der Zweikampf, Erzählung von Heinrich von Kleist

Siehe auch:
 Duell
 Gerichtskampf
 Schlägerei